|-
| 148001 - || || 5 de març de 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148002 - || || 7 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148003 - || || 5 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 148004 - || || 6 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 148005 - || || 7 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148006 - || || 30 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 148007 - || || 3 de maig de 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148008 - || || 3 de maig de 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148009 - || 1997 NW || 3 de juliol de 1997 || Dynic || A. Sugie
|-
| 148010 - || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148011 - || || 2 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148012 - || || 6 d'octubre de 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148013 - || || 21 d'octubre de 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148014 - || || 5 de novembre de 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 148015 - || || 23 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148016 - || || 28 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148017 - || || 29 de novembre de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 148018 - || || 29 de desembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148019 - || || 31 de desembre de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 148020 - || || 2 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148021 - || 1998 CT || 4 de febrer de 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 148022 - || || 6 de febrer de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148023 - || || 20 de febrer de 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 148024 - || || 24 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148025 - || || 24 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148026 - || || 26 de febrer de 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 148027 - || || 8 de març de 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148028 - || || 1 de març de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148029 - || || 20 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148030 - || || 26 de març de 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 148031 - || || 31 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148032 - || || 29 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148033 - || || 28 de juny de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148034 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148035 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148036 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148037 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148038 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148039 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148040 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148041 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148042 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148043 - || || 22 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148044 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148045 - || || 20 de setembre de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148046 - || || 21 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148047 - || || 21 de setembre de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148048 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148049 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148050 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148051 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148052 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148053 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148054 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148055 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148056 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148057 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148058 - || || 17 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148059 - || || 17 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148060 - || || 13 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148061 - || || 15 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148062 - || || 22 d'octubre de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 148063 - || || 28 d'octubre de 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 148064 - || || 19 d'octubre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148065 - || || 18 d'octubre de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 148066 - || || 10 de novembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148067 - || || 10 de novembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148068 - || || 10 de novembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148069 - || || 15 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148070 - || || 11 de novembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148071 - || || 11 de novembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148072 - || || 21 de novembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 148073 - || || 23 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148074 - || || 19 de novembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148075 - || || 21 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148076 - || || 7 de desembre de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 148077 - || || 8 de desembre de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 148078 - || || 15 de desembre de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 148079 - || || 8 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148080 - || || 11 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148081 - || || 11 de gener de 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 148082 - || || 26 de gener de 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 148083 - || || 12 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148084 - || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148085 - || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148086 - || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148087 - || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148088 - || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148089 - || || 12 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148090 - || || 11 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148091 - || || 13 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148092 - || || 19 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148093 - || || 19 de març de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148094 - || || 15 d'abril de 1999 || Wise || Wise
|-
| 148095 - || || 8 de maig de 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148096 - || || 12 de maig de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 148097 - || || 15 de maig de 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148098 - || 1999 KR || 16 de maig de 1999 || Catalina || CSS
|-
| 148099 - || || 8 de juny de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148100 - || || 13 de juliol de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8